Азі́-ле-Віф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 150 км на південний захід від Діжона, 24 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 214,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Азі-ле-Віф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Азі-ле-Віф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр